O Centro Educacional Menino Jesus é uma instituição de ensino particular católica de Florianópolis que pertence às Irmãs Franciscanas de São José. Em 2005, pelo Decreto nº 26 de 08/04/2005, foi criado o memorial deste centro educacional, que foi instalado, após atividades realizadas por uma comissão designada para este fim, sob a coordenação da irmã Oneide Barbosa Coelho, na casa tombada pelo município pela Lei nº 1202/1974 e Decreto nº 270/86.

Bibliografia

Ligações externas 

Escolas católicas do Brasil
Instituições de educação infantil de Santa Catarina
Instituições de ensino fundamental de Santa Catarina
Escolas particulares de Santa Catarina
1974 em Santa Catarina